Naselja u BiH:
 Podkraj (Glamoč, BiH), naselje u općini Glamoč
 Podkraj (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik

Naselja u Sloveniji:

 Podkraj (Ajdovčina, Slovenija), naselje u općini Ajdovščina
 Podkraj (Ravne na Koroškem, Slovenija), naselje u općini Ravne na Koroškem
 Podkraj (Žalec, Slovenija), naselje u općini Žalec